Хватовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Хватовка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Хватовка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Хватовка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Хватовка — село в Арзамасском районе Нижегородской области.